Фиа Менар (; род. 11 февраля 1971, Нант) — французская артистка, жонглер и режиссер.

Биография 
В 1994 году, впечатлённая шоу Extraballe в исполнении Жерома Тома, она продолжила свое обучение, а затем присоединилась к компании для постановки шоу Hic Hoc, которое она исполнила. Параллельно, в 1997 году, она брала уроки у танцовщицы и хореографа Эрве Диаснаса, основателя «Presence Mobility Danse». Менар покинула компанию Жерома Тома в 2003 году. Она говорит о Тома и Диасане, что «они научили её ходить».

В 1998 году она основала свою собственную компанию Non Nova с идеей, по ее словам, отказаться от вопроса о виртуозности в устранении недостатков, вдали от цирка и жонглирования, приближаясь к танцу, театру и спектаклю.

Фиа Менар сделала каминг-аут как трансгендерная женщина в 2008 году. Ее переход оказал влияние на ее карьеру. Она начала проект «I.C.E.» (Injonglabilité complementary of the elements), посвященный изучению воображаемого и трансформации, а также эрозии через природные материалы. Первое шоу, которое выйдет из этого проекта 1 мая 2018 года, это P.P.P. (Position parallel to the floor), основополагающим материалом которого является I.C.E.

Работы 

 1998 : Le Grain
 2001 : Ascenseur, fantasmagorie pour élever les gens et les fardeaux
 2002 : Le Grand Bazar
 2003 : Zapptime, rêve éveillé d’un zappeur
 2004 : Jongleur pas confondre (conférence-spectacle)
 2007 : Doggy Bag
 2008 : P.P.P.
 2010 : Black Monodie
 2011 : Vortex
 2011 : L’après-midi d’un foehn
 2015 : Belle d’Hier
 2017 : Les os noirs
 2018 : Saison sèche

Примечания

Внешние ссылки 

Трансгендерные и транссексуальные женщины
Жонглёры